Hans Rinn ist der Name folgender Personen:

* Hans Rinn (Bankmanager) (1899–1993), deutscher Bankmanager und Industrieller
 Hans Rinn (Rennrodler) (* 1953), deutscher Rennrodler